Orsós Ferenc (1879–1962) patológus, egyetemi tanár
Orsós Ferenc (1955–2021) művelődésszervező, rajztanár, grafikus és festő